Il doppio femminile del torneo di tennis Ordina Open 2005, facente parte del WTA Tour 2005, ha avuto come vincitrici Anabel Medina Garrigues e Dinara Safina che hanno battuto in finale Iveta Benešová e Nuria Llagostera Vives 6-4, 2-6, 7-6(11).

Teste di serie

 Nadia Petrova /  M Shaughnessy (semifinali)
 Anna-Lena Grönefeld /  Martina Navrátilová (semifinali)

 Anabel Medina /  Dinara Safina (campionesse)
 Gisela Dulko /  Marija Kirilenko (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Ordina Open 2005